Колонија Унидад Депортива има више значења:

 Колонија Унидад Депортива (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Унидад Депортива (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику